Allegany County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Allegany County (Maryland)
Allegany County (New York)